Чемпионат Румынии по футболу 2000/2001 годов — 83-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 4 августа 2000 года и закончился 13 июня 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2000/2001
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 2000 году
Спорт в Румынии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001